Краш-те́ст (также крэш-тест,  — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение. Представляет собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснения уровня повреждений. С 1966 года для краш-теста машины в машину помещают  манекен, оборудованный датчиками для замера повреждений.

Наиболее дешёвым и простым для проведения является лобовой краш-тест машины. В нём разогнанный автомобиль направляется на бетонный блок. С 1997 года европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов было принято решение проводить не лобовой краш-тест, а лобовой удар с 40 % перекрытием. Видоизменилось и препятствие: из бетонного блока оно превратилось в алюминиевый куб: стандартизованное подобие встречного автомобиля. Другое важнейшее испытание — боковые удары. Первый из них имитирует столкновение с машиной, едущей в перпендикулярном направлении. Тестируемое авто бьют аккурат в середину водительской стороны алюминиевым барьером на тележке. Разгон автомобиля, как правило, осуществляют внешним мотором. Автомобиль раскрашивают специальным образом, чтобы было легче локализовать и измерить повреждения. Согласно европейским нормам, впервые установленным в 1997 году, за повреждения, полученные манекеном, снимаются баллы. По сумме баллов определяется степень безопасности.

В России в 2010-е годы испытания на фронтальное столкновение проводились ударом транспортного средства на скорости 56 км/ч о неподвижное деформируемое препятствие массой не менее 70 т, при этом препятствие должно перекрывать 40 % транспортного средства со стороны водителя. Испытание на боковое столкновение производилось ударом подвижного деформируемого препятствия размером ударной части 1,5 м × 0,5 м, массой 950 кг и скоростью 50 км/ч в неподвижное транспортное средство.
 
В настоящее время термин краш-тест применяется не только к автомобилям, но и к ноутбукам, сотовым телефонам и прочим устройствам, к которым предъявляются повышенные требования надёжности.

Системы тестов 
На сегодняшний день существует несколько различных независимых организаций, занимающихся проведением краш-тестов, с различными видами методик:
 ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) — всеобщий немецкий автомобильный клуб.
  — австралийская программа оценки безопасности автомобилей.
 ARCAP (Autoreview Car Assessment Program) — российский независимый рейтинг безопасности автомобилей, составляемый газетой Авторевю.
  — азиатская программа оценки безопасности автомобилей.
  (Индия).
  (Китайская Народная Республика).
 EuroNCAP (Евросоюз).
 Global NCAP.
  (Евросоюз).
 IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) — Страховой институт дорожной безопасности США.
  — латиноамериканская программа оценки безопасности автомобилей.
 NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) — Национальное управление безопасностью движения на трассах США.
 JNCAP (Japan New Car Assessment Programme) (Япония).
 НАМИ (Россия).

См. также 
 Краш
 Лосиный тест
 Зоны деформации
 Физическая модель (моделирование)

Примечания 

Пассивная автомобильная безопасность